Les élections municipales tchèques de 2022 se tiennent les 23 et , en même temps que les élections sénatoriales.

Résultats

Prague

Brno

Ostrava

Notes et références 

Tchéquie 2022
Élection en Tchéquie
Tchéquie
Elections
Tchéquie